Германов може да се отнася за:
 Андрей Германов (1932-1981), български поет
 Георги Германов, двама души с това име
 Димитър Германов (р. 1963), български политик
 Костадин Германов (р. 1991), български футболист
 Мариян Германов (р. 1974), български футболист
 Милчо Германов (р. 1931), български политик
 Стоян Германов (р. 1937), български историк
 Христо Германов (1941-2007), български поет
 П. Германов, главен държавен инспектор по коневъдство през 1893 г.

Източници